Dinge peut être :
 Dingé, commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne ;
 Dinge (Angola), commune angolaise de la municipalité de Cacongo dans la province de Cabinda.